MSAC steht für:
 Aeropuerto de Aramuaca, El Salvador, ICAO-Code
 Melbourne Sports and Aquatic Centre, Sportzentrum in Melbourne, Australien
 Most Seriously Affected Countries, sozialökonomischer Status der Vereinten Nationen, siehe Am stärksten betroffene Länder
 M-Estimator Sample Consensus, Erweiterung des RANSAC-Algorithmus, siehe RANSAC-Algorithmus#MSAC

Abkürzung